

Geografia
 L'Alberone – area urbana facente parte dei quartieri Appio-Latino e Appio-Tuscolano
 Alberone – frazione del comune di Cento (FE)
 Alberone – frazione del comune di Chignolo Po (PV)
 Alberone – frazione del comune di Riva del Po (FE)
 Alberone – torrente della provincia di Udine
 Alberone – frazione del comune di Dosolo

Onomastica
 Alberone – variante del nome proprio di persona Adalbero

Persone
 Alberone I di Leuven – vescovo di Liegi
 Alberone di Montreuil – arcivescovo di Treviri

Pagine correlate

 Alberoni